Soye kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Soye, Doubs, kommun i departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Soye-en-Septaine, kommun i departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire,